Prusa ist der Name von:

 Prusa ad Olympum, antike Stadt in Bithynien, das heutige Bursa in der Türkei
 Prusa, antike Stadt in Bithynien, siehe Prusias ad Hypium
 Titularbistum Prusa, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Prusa ist der Name folgender Personen:
 Alexandra Prusa, Schweizer Schauspielerin, Sängerin (Tango Argentino), Filmemacherin und Künstlerin
 Dion Chrysostomos (Dion von Prusa;  * nach 40, † vor 120), griechischer Redner, Schriftsteller und Philosoph
Josef Průša (* 1990), tschechischer Erfinder und Unternehmer
 Patricius von Prusa, Heiliger, um das Jahr 360, Bischof von Prusa ad Olympum
 Peter Prusa (* 1944), deutscher Eishockeyspieler 
 Sven Prusa (* 1967), deutscher Eishockeyspieler 

Außerdem:
 Prusa i3, ein 3D-Drucker